RN 28 steht für folgende Fernstraßen:
 Route nationale 28, Frankreich
 Ruta 28 (Chile)